Den Namen Ocllo tragen:

 Mama Ocllo, in der Mythologie der Inka die Tochter des Sonnengottes Inti
 (475) Ocllo, ein Asteroid des Hauptgürtels